Naselja:
 Gandža (Azerbajdžan), grad u Azerbajdžanu
 Gandža (Gojgol), azerbajdžansko selo
 Gandža (Hamadan), grad u iranskoj pokrajini Hamada
 Gandža (Gilan), grad u iranskoj pokrajini Gilan
 Gandža (Ilam), grad u iranskoj pokrajini Ilam
 Gandža (Isfahan), grad u iranskoj pokrajini Isfahan
 Gandža (Luristan), grad u iranskoj pokrajini Luristan

Povijesna naselja
 Ganzak – drevni iranski grad

Etničke grupe
 Gandža (pleme) – etnička grupa u Papui Novoj Gvineji

Ostalo
 sanskrtski termin za marihuanu
 Gandžaski rajon, Azerbajdžan